Sei Mencirim (Sunggal), een plaats in Indonesië
Sei Mencirim (Kutalimbaru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing